D2 puede referirse a:

 D no shokutaku 2 un videojuego de terror para la Dreamcast.
 Receptor D2 de dopamina.
 D2, un valor hexadecimal equivalente al valor decimal 210.
 Test de atención d2, test psicométrico que evalúa la atención sostenida y selectiva.
 R2-D2, un droide astromecánico de ficción del universo de la Guerra de las Galaxias.
 División II de la NCAA (National Collegiate Athletic Association).
 Albatros D.II, un biplano de caza alemán de la Primera Guerra Mundial.
 Hughes D-2, un proyecto de caza y bombardero de EE.UU. de 1943.
 Deuterio, en su forma molecular.
 Vitamina D2, o ergocalciferol, una forma de vitamina D.
 Palacio Policial de Mendoza (centro clandestino de detención)